Оскар Миронович Дайн (1912, Бельцы, Бессарабская губерния — 1984, Кишинёв) — молдавский скрипач и педагог. Заслуженный артист Молдавской ССР (1960).

Биография 
Оскар (Ехезкель) Дайн родился в Бельцах в семье банковского служащего. Учился в еврейской школе для мальчиков, затем в гимназии. Будучи студентом кишинёвской частной консерватории «Unirea» (класс М. Я. Пестера), в четырнадцатилетнем возрасте дебютировал исполнением Второго скрипичного концерта Генрика Венявского. С 1930 года работал в Симфоническом оркестре Румынской армии, играл в составе квартета при Бухарестской консерватории. В 1930-е годы продолжил обучение в Брюсселе, Праге, Париже и Бухаресте, в том числе специализировался у Альфреда Дюбуа и  Джордже Энеску.

После присоединения Бессарабии к СССР окончил Киевскую консерваторию. В годы Великой Отечественной войны выступал на фронтах в составе оркестра под управлением Шико Аранова, награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В послевоенные годы работал первой скрипкой в Молдавском государственном джазовом оркестре «Букурия» под управлением  Шико Аранова (Молдгосджаз). На протяжении 25 лет был солистом и концертмейстером симфонического оркестра Молдавской государственной филармонии. Награждён орденом «Знак почёта».

В сопровождении пианистки Гиты Страхилевич записал ряд произведений современных молдавских композиторов Давида Гершфельда, Соломона Лобеля, Штефана Няги, Златы Ткач, Макса Фишмана и других. С 1961 года — доцент Кишинёвской консерватории, исполнял обязанности заведующего кафедрой «Камерные ансамбли».

Оскар Дайн исполнил роль еврея-скрипача в фильме Эмиля Лотяну «Ждите нас на рассвете» (1963), вёл музыкальные радиопередачи на русском и молдавском языках. Портреты музыканта выполнили молдавские художники М. Г. Греку и М. Е. Гамбурд; скульптурный портрет — Л. И. Дубиновский. К столетнему юбилею музыканта в январе 2012 года почтой Молдавии была выпущена марка и памятный конверт.

Семья 
Жена — Фейга Шулимовна Дайн, в годы Великой Отечественной войны служила переводчиком с немецкого языка в СМЕРШе. Дочь — Лея, сын — Александр.

Примечания 

Скрипачи СССР
Скрипачи Румынии
Скрипачи Молдавии
Академические музыканты Молдавии
Академические музыканты СССР
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу
Выпускники Киевской консерватории
Заслуженные артисты Молдавской ССР